Libiërs (modern) - de bewoners van het huidige Libië
 Libiërs (Oudheid), de volkeren die ten westen van de Egyptenaren woonden
 De Tehenoe en Temehoe
 De Liboe en Mesjwesj 
 In de Griekse Oudheid een benaming voor Berbers in het algemeen